Patrol – cotygodniowy program publicystyczny o tematyce policyjno-kryminalnej, emitowany na antenie TVP Info w sobotę o 21:00, dawniej na antenie Programu 3 Telewizji Polskiej w każdy czwartek jako Patrol Trójki. W 2009 roku nadawany był w sobotę o 23:30. Program przestał być nadawany na rzecz programu Telekurier EXTRA.

Program opisywał najważniejsze wydarzenia kryminalne w Polsce i na świecie. Współautorką programu i jego prowadzącą była Katarzyna Karnaszewska.

Telewizyjne programy publicystyczne
Magazyny telewizyjne